Arborée (Arborea en italien) peut faire référence à plusieurs lieux :
 le Judicat d'Arborée, en Sardaigne ;
 la commune d'Arborea en Sardaigne ;
 l'Arborée, un plan d'existence dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Une personne tire son nom du Judicat d'Arborée :
 Éléonore d'Arborée, juge du Judicat d'Arborée.